Horvátország
Prilesje falu Vrbovec községben, Zágráb megyében

 Szlovénia
Prilesje falu Lukovica községben, Gorenjska régióban
Prilesje falu Velike Lašče községben, Közép-Szlovénia régióban